Nova Ves je lahko:
 Nova Ves Petrijanečka (Hrvaška)
 Nova Ves (Bosna in Hercegovina)